|-
| 122601 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122602 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122603 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122604 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122605 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122606 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122607 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122608 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122609 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122610 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122611 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122612 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122613 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122614 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122615 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122616 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122617 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122618 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122619 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122620 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122621 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122622 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122623 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122624 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122625 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122626 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122627 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122628 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122629 - ||  || 8 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122630 - ||  || 8 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122631 - ||  || 10 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 122632 - ||  || 5 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 122633 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122634 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122635 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122636 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122637 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122638 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122639 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122640 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122641 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122642 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122643 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122644 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122645 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122646 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122647 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122648 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122649 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122650 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122651 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122652 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122653 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122654 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122655 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122656 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122657 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122658 - ||  || 4 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122659 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122660 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122661 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122662 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122663 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122664 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122665 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122666 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122667 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122668 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122669 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122670 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122671 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122672 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122673 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122674 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122675 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122676 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122677 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122678 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122679 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122680 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122681 - || 2000 SW || 19 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122682 - ||  || 18 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122683 - ||  || 18 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122684 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122685 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122686 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122687 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122688 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122689 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122690 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122691 - ||  || 24 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 122692 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122693 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122694 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122695 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122696 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122697 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122698 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122699 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122700 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-